Фидаи:

 Фидаи — термин, обозначающий членов ряда революционных боевых партий, участников национально-освободительных движений, организаций и групп.
 Фидаи (армянские) — участники вооружённой борьбы армянского народа против турецких поработителей в Западной Армении, Киликии и населенных армянами местностях Османской империи в конце XIX — начале XX вв.
 Федаин-э-хальк — политическая партия в Иране.
 Фидаи — гимн государства Палестина.
 Фидаи, Салават Фидаевич (род. 1972) — российский художник и скульптор-миниатюрист.